Diferentes disciplinas de ginástica foram disputadas nos Jogos Sul-Americanos. A ginástica artística faz parte do programa desde 1978. A ginástica rítmica foi introduzida pela primeira vez em 1990. A ginástica de trampolim entrou no programa em 2018.

Eventos

Quadro geral de medalhas

Melhores resultados por evento e nação

Referências

Ver também
 Campeonato Sul-Americano de Ginástica
 Ginástica nos Jogos Olímpicos
 Ginástica na Universíada
 Ginástica nos Jogos Mundiais
 Ginástica nos Jogos Pan-Americanos
 Ginástica nos Jogos Asiáticos
 Ginástica nos Jogos da Comunidade

Ligações externas
 

 

Jogos Sul-Americanos
Sul-Americanos
Modalidades nos Jogos Sul-Americanos